Isabella – nome proprio di persona italiano femminile
Isabella – colore di un mantello del cavallo
Isabella – tonalità di marrone
Isabella (Yi sa bui lai) – film del 2006 diretto da Ho-Cheung Pang
Isabella – fumetto italiano
 Isabella – census-designated place della contea di Major (Oklahoma, Stati Uniti d'America)
Isabella – varietà di uva fragola
210 Isabella – asteroide della fascia principale

Personaggi
 Isabella – maschera e personaggio-tipo della commedia dell'arte
Isabella – personaggio dellOrlando furioso

Persone
 Isabella – cantante, attrice e cabarettista italiana
Isabella o Ysabella – trovatrice francese

Pagine correlate 
Isabelle
Isabel
Isabela